„Get Smart” kifejezést tartalmazó filmcímek
 A balfácán, 1965-ös amerikai televíziós vígjátéksorozat, eredeti címe Get Smart, alkotó Mel Brooks 
 Get Smart, Again!, 1989-es amerikai akciófilm, rendező Gary Nelson 
 Get Smart, 1995-ös amerikai televíziós sorozat, alkotók Michael J. Di Gaetano és Lawrence Gay
 Zsenikém – Az ügynök haláli, 2008-as amerikai akcióvígjáték, eredeti címe Get Smart, rendező Peter Segal
 A ZseniKém hősei elszabadultak!, 2008-as amerikai film, eredeti címe Get Smart’s Bruce and Lloyd Out of Control, rendező Gil Junger